Eagle – program komputerowy CAD niemieckiej firmy CadSoft
 Eagle – marka samochodu należąca do Chryslera
 HMS "Eagle" – nazwa okrętów brytyjskich
 USS "Eagle" – nazwa okrętów amerykańskich
 Eagle – singel zespołu ABBA
 Eagle – nazwa amerykańskich złotych monet o nominale 10 dolarów wybijanych w latach 1792–1933

Miejscowości w USA:
 Eagle – miasto w stanie Alaska, w okręgu Southeast Fairbanks
 Eagle – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Eagle
 Eagle – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Ada
 Eagle – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Eagle – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
 Eagle – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Eagle – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Eagle – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Eagle – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Eagle (ang. Eagle Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Eagle (ang. Eagle Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade
 Eagle (ang. Eagle Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Eagle (ang. Eagle Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Eagle (ang. Eagle County) – w stanie Kolorado
W Wielkiej Brytanii:
 Eagle – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)